Piran je lahko:

Naselje v Sloveniji:
 Piran, naselje v občini Piran

Naselje izven Slovenije:
 Piran, naselje v provinci Čahar Mahaal in Bahtiari, Iran 
 Piran, naselje v provinci Kerman, Iran
 Piran, naselje v provinci Kermanšah, Iran
 Piran, naselje v provinci Arbil, Irak
 Piran, naselje v provinci Ninawa, Irak
 Piran, naselje v pokrajini Azad Kahmir, Pakistan
 Piran, naselje v regiji Casamance, Senegal
 Piran, naselje v provinci Diyarbakir, Turčija
 Piran, naselje v provinci Mus, Turčija
 Piran, naselje v provinci Van, Turčija

Ime društva:
 Folklorno društvo VAL Piran